Senantes è il nome di alcuni comuni francesi:

Senantes – Eure-et-Loir
Senantes – Oise